Trainspotting, Irvine Welsh 1993-as regénye
 Trainspotting, a regény alapján készült 1996-os film
 Trainspotting, a filmhez készült dal
 T2 Trainspotting (2017-es film)